

Cinema 
 Appuntamento fra le nuvole (Come Fly with Me) – film del 1963 diretto da Henry Levin

Musica 
 Come Fly with Me – canzone del 1957 con musica di Jimmy Van Heusen e parole di Sammy Cahn
 Come Fly with Me – album di Frank Sinatra del 1958
 Come Fly with Me – singolo di Frank Sinatra
 Come Fly with Me – album di Michael Bublé del 2004
 Come Fly with Me – singolo di Michael Bublé del 2004

Televisione 
 Come Fly With Me – serie televisiva britannica del 2010